Buslijn 40 (Amsterdam)
Buslijn 40 (Rotterdam)
Buslijn 40 (Doetinchem-Dinxperlo)
Buslijn 40 (Groningen-Delfzijl)
Buslijn 40 (Heerlen-Gulpen)
Buslijn 40 (Meppel-Nijeveen)
Buslijn 40 (Tiel-Medel)
Buslijn 40 (Zwolle-Meppel)
Buslijn 40 (Haaglanden)